Amerikai Egyesült Államok
 Azalia (Indiana)
 Azalia (Michigan)